CRISES : Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales rattaché à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
 CRISES : Centre de recherche sur les innovations sociales de l'université du Québec à Montréal.

Acronyme

Références

Outils de recherche 
 
 

Patronyme anglais
Acronyme
Homonymie d'acronyme